Francis Seymour-Conway, I marchese di Hertford (1718-1794) – nobile e politico inglese
 Francis Seymour-Conway, II marchese di Hertford (1743-1822) – nobile e politico inglese
 Francis Seymour-Conway, III marchese di Hertford (1777-1842) – nobile e politico inglese
 Francis Seymour-Conway, V marchese di Hertford (1812-1854) – politico inglese